Nummerierung (traditionelle Schreibweise: Numerierung; rsp. Benummerung) bezeichnet:

 allgemein die Zuweisung einer Nummer, siehe auch Aufzählungszeichen
 eine Funktion in der theoretischen Informatik, siehe Nummerierung (Informatik)
 eine Kennzeichnungsart in der Vermittlungstechnik, siehe Nummerierung (Telekommunikation)
 eine Größe in der Textilindustrie zur Kennzeichnung der Feinheit von Fasern oder Garnen, siehe Feinheit (Textilien)

Siehe auch:

 Gleisnummerierung
 Nummerung
 Gödel-Nummerierung